ballo – forma di danza

Persone
 Nicola Balestri detto Ballo (1982) - bassista italiano ex componente dei Lùnapop
 Aurel Ballo, anche Aurél Ballo o Aurél Balló (1871-1940) – pittore slovacco
 Aldo Ballo (1928-1994) – fotografo italiano
 Drissa Ballo (1995) – cestista maliano
 Fodé Ballo-Touré (1997) – calciatore francese naturalizzato senegalese di origini maliane
 Giuseppe Ballo, citato anche come Giuseppe Balli (1567-1640) – teologo e letterato italiano
 Guido Ballo (1914-2010) – critico d'arte, docente e poeta italiano
 Marirosa Toscani Ballo (1931) – fotografa italiana
 Pietro Ballo (1952) – tenore italiano
 Salif Ballo (1988) – calciatore maliano
 Sergio Ballo (1956) – costumista italiano
 Stefano Ballo (1993) – nuotatore italiano

Altri progetti